South Washington Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 South Washington Street Historic District (Georgia), ID-Nr. 82002443
 South Washington Street Historic District (Massachusetts), ID-Nr. 95001173
 South Washington Street Historic District (Wisconsin), ID-Nr. 03001220